Nadiia Sheremetieva (* in der Ukraine) ist ein Opernsängerin (Sopran).

Ausbildung 

Nach ihrem Studium an der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kiew schloss sie ihr Studium am Moskauer Staatlichen Tschaikowsky-Konservatorium bei ihrer Lehrerin, der Sopranistin Oxana Kirachenko, ab.
Sheremetieva hat einen Master-Abschluss in arabischer Sprache am Moskauer Nationalinstitut für Linguistik absolviert.

Auszeichnungen 

Erster Preis bei der Yes Academy for American Broadway Competition (Oklahoma City, USA)
Zweiter Preis beim Vienna International Music Competition (Österreich)
Preisträgerin zahlreicher ukrainischer Festivals und Wettbewerbe
Zweiter Preis beim internationalen Gesangswettbewerb Antonia Campi in Lublin
Zweiter Preis beim Ada Sari-Wettbewerb in Nowy Sacz
Preisträgerin des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel

Repertoire 

Nadiia Sheremetieva hat zahlreiche Recitals gesungen. Konzertauftritte umfassen Johann Sebastian Bachs Magnificat, 10. und 147. Kantaten der Donbass-Oper, Georg Friedrich Händels Messiah mit dem Sinfonieorchester Kiew und Chor, Duruflé Requiem mit dem Kammerchor "Sophia" aus Kiew, Sviridovs Piesnis Bez Vremenia mit dem Chor der 
Nationalen Musikakademie der Ukraine
.

Ihr Solorepertoire mit Klavierbegleitung umfasst Arien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Vincenzo Bellini, Franz Lehar, Georges Bizet und anderen.

Zum gemeinsamen Repertoire mit dem Ensemble Al Watan gehören traditionelle ukrainische Stücke wie auch solche aus dem Rock- und Popbereich.

Nadiia Sheremetieva ist ebenfalls begeisterte Sängerin von Techno-Musik. In Deutschland kooperiert sie mit dem Techno-Duo Electric Dada.

Aktivitäten 

Nadiia Sheremetieva arbeitet zusammen mit

-	dem Pianisten Deniz Yavorsky

-	der Pianistin Ludmilla Marzewich

-	der Pianistin Carolina Danise

-	der Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal

-	dem Ensemble Al Watan

-	dem DJ-Duo Electric Dada

Derzeitig hat sie ein Engagement an der Oper Frankfurt. Im März wirkt sie bei der Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini im Teatro alla Scala in Mailand mit.

Charity 

Nadiia Sheremetieva ist organization director der Charity Foundation Rennesans. Über diese Foundation hilft sie Kindern in der ganzen Welt. Zudem organisiert sie ein Hilfsprojekt für aufgrund des russischen Angriffskrieges notleidende Menschen in der Ukraine.

Weblinks 
 https://www.facebook.com/nadia.sheremetieva
 https://www.instagram.com/nadiia_sheremetieva/?hl=de 
 https://www.youtube.com/@nadinrey1
 https://www.youtube.com/@mandolinen-konzertgesellsc388

Opernsänger
Sopran
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau